Дискографія гурту Fleetwood Mac налічує 17 студійних альбомів, 12 збірників, 69 синглів і шість музичних відеокліпів.

Альбоми

Студійні

Живі

Компіляції

Сингли 
Скорочення: UK (Велика Британія), U.S. (США), U.S. Rock (США Billboard Mainstream Rock Tracks), U.S. AC (США Billboard Adult Contemporary Tracks), CAN (Канада), AUS (Australia), IRL (Ireland), GER (Німеччина), NL (Нідерланди), FRA (Франція), NOR (Норвегія), AUT (Austria).

Концертні тури 
 Fleetwood Mac Tour (1975—1976)
 Rumours (1977—1978)
 Tusk Tour (1979—1980)
 Mirage Tour (1982—1983)
 Tango In The Night Tour (1987—1988)
 Behind The Mask Tour (1990)
 The Dance Tour (1997)
 Say You Will (2003—2004)
 Unleashed Tour (2009)

DVD випуски 
 Mirage Tour (1982)
 Tango in the Night (Tour) (1988)
 The Dance (1997)
 Classic Albums: Rumours (1997)
 Live in Boston (2004)
 Destiny Rules (2004)

Відео 
 1977 — «Gold Dust Woman»
 1979 — «Tusk»
 1982 — «Hold Me»
 1982 — «Gypsy»
 1987 — «Big Love»
 1987 — «Seven Wonders»
 1987 — «Little Lies»
 1988 — «Everywhere»
 1988 — «As Long As You Follow»
 1992 — «Paper Doll»
 1997 — «Landslide»
 1997 — «Silver Springs»

Джерела 

Fleetwood Mac